Черви́нський:

 Червинський Ігор Володимирович (1981) — український плавець, заслужений майстер спорту.
 Червинський Микола Петрович (1848—1920) — український зоотехнік.
 Олександр (Червинський) (1884 або 1886 — ?) — український педагог, релігійний діяч. Єпископ УАПЦ.

Див. також 
 Червінський